Anna Čakvetadze era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Emblem Health Bronx Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Andrea Hlaváčková che ha battuto in finale Mona Barthel 7–6(10–8), 6–3.

Teste di serie

  Mona Barthel (finale)
  Andrea Hlaváčková (campionessa)
  Romina Oprandi (quarti di finale)
  Ol'ga Savčuk (primo turno)

 Anne Kremer (primo turno)
 Noppawan Lertcheewakarn (primo turno)
 Han Xinyun (primo turno)
 Mădălina Gojnea (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Emblem Health Bronx Open 2011